Дегтярёв, Владимир Иванович:
 Дегтярёв, Владимир Иванович (род. 1973) — российский дзюдоист.
 Дегтярёв, Владимир Иванович (1920—1993) — советский государственный и партийный деятель.